La Rivière (Gironda)
 La Rivière (Isère)

Desambiguação